ABN AMRO World Tennis Tournament 2010 — 38-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в нидерландском городе Роттердам, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 500.

В 2010 году турнир прошёл с 8 по 14 февраля.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Новак Джокович (№ 2 в мире на тот момент).

Одиночный турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир

См. также 
 ABN AMRO World Tennis Tournament
 Мировой Тур ATP 2010 года
 Мировой Тур ATP 500

Ссылки 
 Официальный сайт   
 

 

Нидерланды
Теннис
Февраль 2010 года
2010